

Laives – comune nel dipartimento di Saona e Loira

Laives – comune in Trentino-Alto Adige